Афанасий Никитин:

 Афанасий Никитин (ум. 1474) — русский путешественник, писатель, тверской купец.
 Афанасий Никитин (теплоход)